Acest termen se referă la:

 Gerardus Mercator, (1512-1594) cartograf din Flandra
 Arnold Mercator, (1537-1587) cartograf.
 Nikolaus Mercator, (1620-1687) matematician și astronom.
 Mercator (companie) vezi Companii slovene